Pressure (pressione in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Pressure – film del 1976
Pressure – film del 2002
Pressure – film del 2015 diretto da Ron Scalpello

Musica 
 Pressure – singolo dei Paramore del 2005
 Pressure – singolo di Billy Joel del 1982
 Pressure – singolo di Nadia Ali & Starkillers, Alex Kenji del 2011
 Pressure – album di Jeezy del 2017
 Pressure – singolo dei Muse del 2018
 Pressure – album dei Wage War del 2019
 Pressure – singolo di Martin Garrix del 2021

Altri progetti